Mihail Kogălniceanu (1817-1891), een Roemeens staatsman, historicus en publicist
 Mihail Kogălniceanu (Constanța), een Roemeense gemeente in het district Constanța
 Mihail Kogălniceanu (Ialomița), een Roemeense gemeente in het district Ialomița
 Mihail Kogălniceanu (Tulcea), een Roemeense gemeente in het district Tulcea